HI peut désigner :
 l'iodure d'hydrogène (ou acide iodhydrique), de formule chimique HI ;
 Handicap International ;
 Hawaï, un archipel et un État des États-Unis ;
 Hawaï, l'île principale de l'archipel ;
  ;
 Homeless International.

hi peut faire référence à :
 un signe de salutation en anglais tout comme hello ;
 la langue Hindî ;
 le mot anglais high qui a la même prononciation et qui signifie "haut" ou "élevé" comme dans Hi-Fi ou Hi-NRG ;
 Hi Records, label discographique américain de rockabilly, puis de musique soul, fondé à Memphis en 1957.

Hi peut être un personnage fictif :
 Protagoniste du manga Ki & Hi. 

Formule brute